

Кабанбайський сільський округ — адміністративна одиниця, Алакольський район, Жетисуська область
 Кабанбайський сільський округ — адміністративна одиниця, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область
 Кабанбайський сільський округ — адміністративна одиниця, Урджарський район, Абайська область